Il gruppo della coronadite, secondo alcuni gruppo del criptomelano, è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'hollandite.

Minerali del gruppo della coronadite 
 Coronadite
 Criptomelano
 Henrymeyerite
 Hollandite
 Manjiroite
 Mannardite
 Priderite
 Redledgeite
 Romanèchite
 Strontiomelane
 Todorokite

Note 

Coronadite